Ouvèze es el nombre de dos ríos franceses, ambos afluentes del río Ródano:

 Ouvèze (Ardèche)
 Ouvèze (Drôme)